Panxi bezeichnet:

 Panxi (Chencang) (磻溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chencang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Panxi (Fuding) (磻溪镇), Großgemeinde der Stadt Fuding in der chinesischen Provinz Fujian
 Panxi (Huaning) (盘溪镇), Großgemeinde im Kreis Huaning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Panxi (Jianhe) (磻溪镇), Großgemeinde im Kreis Jianhe in der chinesischen Provinz Guizhou